El Torneig de Basilea 2017, oficialment conegut com a Swiss Indoors 2017, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 48a edició del torneig es va celebrar entre el 21 i el 29 d'octubre de 2017 al St. Jakobshalle de Basilea, Suïssa.

El tennista suís Roger Federer va guanyar el setè títol de la temporada i també el títol de la seva ciutat natal per vuitena ocasió. Aquest va representar el 95è títol individual del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Lloc web oficial   
 
 

2017
ATP World Tour 2017